Russenkind kann bedeuten: 

 ein Besatzungskind 
 einen Roman (2007) von Sabine Adler